Das Modul [] (von lateinisch modulus, Verkleinerungsform von modus, „Maß“, „Einheit“) steht für:
 Teil eines größeren Systems, siehe Modularität 
 Modul (Kognitionswissenschaften), funktionale Einheit im Gehirn
 Modul (Ausbildung), (zertifizierte) Lehreinheit in einem Bildungs- oder Ausbildungsgang 
 Modul (Hochschule), Lehreinheit in einem Studiengang
 Modul (Software), eine funktionsorientierte Gruppe von Computerbefehlen
 Modul (Computerspiele), Speichermedium für Konsolenspiele
 Teilstück einer Modelleisenbahn-Anlage, siehe Modularer Modelleisenbahnbau
 Modul (Architektur), Baumaß der klassischen Antike (Grundmaß der Säulenordnung)
 Das Modul, die Jugendwelle des Bayerischen Rundfunks
 Das Modul (Band), Eurodance-Band der 1990er Jahre
 Modul University Vienna, Privatuniversität in Wien
 Trackermodul, ein Musikstück, das mit einem Musik-Tracker erstellt wurde

Der Modul [] steht für:
 Modul (Mathematik), den Vektorraum verallgemeinernde algebraische Struktur
 Modul (Zahnrad), Maßangabe zur Normierung von Zahnrädern, Schrauben und Gewinden
 Der Modul, verschiedene Materialkennwerte aus der Werkstofftechnik z. B. Elastizitätsmodul, Kompressionsmodul, Schubmodul, Longitudinalmodul

Siehe auch:

 Modulus
 Modus